Николай Янушкевич:
 Янушкевич, Николай Николаевич (1868—1918) — русский генерал от инфантерии, начальник Генерального штаба.
 Янушкевич, Николай Осипович (1886—1942) — литовский переводчик и публицист, депутат Государственной думы IV созыва от Ковенской губернии.